

Bande dessinée 
Liste des personnages de Gaston#Yves Lebrac

Littérature 
La Guerre des boutons (roman)#Les garçons de Longeverne